Las siglas D.O.M. hacen referencia a varios artículos:
 Departamento de ultramar (en francés Département d'Outre-Mer), denominación de algunas divisiones territoriales francesas que históricamente habían sido colonias;
 Document Object Model, en informática, una interfaz de programación de aplicaciones;
 Dimetoxianfetamina,  una droga psicodélica de la familia de las fenetilaminas.
 Deo optimo maximo,  una frase latina, que originalmente significaba Para el más grande y mejor dios.

Véase también 
 Dom (desambiguación)